Ге́рхард IV (): Герхард IV (ум. не ранее 1131) — граф Юлиха (1118/24 не ранее 1131).
 Герхард IV (ок. 1277 — ок. 1323) — граф Гольштейн-Плёна (1312 ок. 1323).